New Bridge est une ville de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada.
 Newbridge ou New Bridge est un pont médiéval sur le Dart, dans le Devon, au Royaume-Uni.
 New Bridge ou New Bridge Landing est un site historique du New Jersey, aux États-Unis.

Voir aussi 

 Newbridge